Фелаверджа́н () — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Фелаверджан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Пирбекран (بخش پیربكران)
Население области на 2006 год составляло 232 019 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана